Autocostruzione, in edilizia e architettura, la realizzazione in proprio di abitazioni ed edifici, in modo autonomo o con l'assistenza di esperti

 Autocostruzione, in astronomia, la realizzazione autonoma di strumenti ottici per l'osservazione astronomica
 Autocostruzione, attività manuale rientrante nei campi più vasti dell'hobbistica e del fai da te

Pagine correlate 
 Costruzione assistita
 Auto-assemblaggio